Коммунисти́ческая па́ртия Узбе́кской ССР (КП УзССР) () — коммунистическая партия, отделение Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) на территории Узбекской Советской Социалистической Республики (Узбекской ССР), правящая и единственная легальная партия в этой республике с 13 мая 1925 года вплоть до 3 сентября 1991 года. 15 сентября 1991 года вышла из состава КПСС.

КП УзССР считается преемницей коммунистической партии Бухарской ССР, коммунистической партии Хорезмской ССР и коммунистической партии Туркестанской АССР. Преемницей КП УзССР считается Народно-демократическая партия Узбекистана, хотя это оспаривает созданная в 1994 году Коммунистическая партия Узбекистана.

Первые секретари ЦК КП Узбекистана 
 1921 — ноябрь 1922 — Назир Тюрякулович Тюрякулов
 декабрь 1923 — февраль 1925 — Абдулло Рахимбаевич Рахимбаев
 13 февраля 1925—1927 — Владимир Иванович Иванов
 1927 — апрель 1929 — Куприян Осипович Киркиж
 апрель 1929 — 11 июня 1929 — Николай Фёдорович Гикало
 11 июня 1929 — декабрь 1929 — Исаак Абрамович Зеленский
 декабрь 1929 — сентябрь 1937 — Акмаль Икрамович Икрамов
 5 сентября 1937 — 21 сентября 1937 — Джура Тюрябеков (и. о.)
 21 сентября 1937 — 27 сентября 1937 — Павел Яковлев (и. о.)
 27 сентября 1937 — апрель 1950 — Усман Юсупович Юсупов
 апрель 1950 — август 1950 — Сиродж Нурутдинов
 август 1950 — 22 декабря 1955 — Амин Ирматович Ниязов
 22 декабря 1955 — 28 декабря 1957 — Нуритдин Акрамович Мухитдинов
 28 декабря 1957 — 15 марта 1959 — Сабир Камалович Камалов
 15 марта 1959 — 31 октября 1983 — Шараф Рашидович Рашидов
 3 ноября 1983 — 12 января 1988 — Инамжон Бузрукович Усманходжаев
 12 января 1988 — 23 июня 1989 — Рафик Нишанович Нишанов
 23 июня 1989 — 3 ноября 1991 — Ислам Абдуганиевич Каримов

Примечания 

Бывшие политические партии
Коммунистические партии союзных республик СССР
Узбекская ССР